Горелый Мост — топоним в России:

 Горелый Мост — узловая техническая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги
 Горелый Мост — разъезд (тип населённого пункта) в Беломорском районе Карелии.